Pokrovski je priimek več oseb:
 Aleksander Petrovič Pokrovski (1898–1979), sovjetski general in vojaški poveljnik
Anatolij Pokrovski (*1930), ruski žilni kirurg
Boris Pokrovski (1912–2009), ruski gledališki režiser, direktor Bolšoj teatra, ustanovitelj glasbenega komornega gledališča 
Georgij Josifovič Pokrovski, sovjetski general
Georgij Pokrovski (1901–1979), sovjetski fizik 
Igor Pokrovski (1926–2002), ruski sovjetski arhitekt 
Konstantin Pokrovski (1868–1944), ruski in ukrajinski astronom 
Mihail Pokrovski (1869–1942), ruski (sovjetski) jezikoslovec, literarni kritik in akademik 
Mihail Nikolajevič Pokrovski (1868–1932), ruski sovjetski marksistični zgodovinar in akademik 
 Nikolaj Pokrovski (1865–1930), zadnji zunanji minister ruskega carstva 
Valerij Leonidovič Pokrovski (*1931), ruski fizik 
Vladimir Aleksandrovič Pokrovski (1871–1931?), ruski arhitekt 

Ruski priimki